El término Bila Krinitsia puede referirse a:

Ucrania 

 Bila Krinitsia (Chernivtsí), pueblo situado en el óblast de Chernivtsí (Ucrania).
 Bila Krinitsia (Jersón), asentamiento urbano situado en el óblast de Jersón (Ucrania).
 Bila Krinitsia (Mikolaiv), pueblo situado en el óblast de Mikolaiv (Ucrania).
 Bila Krinitsia (Rivne), pueblo situado en el óblast de Rivne (Ucrania).
 Bila Krinitsia (Ternopil), pueblo situado en el óblast de Ternopil (Ucrania).
 Bila Krinitsia (Zhitómir), asentamiento urbano situado en el óblast de Zhitómir (Ucrania).